Primera Divisió, Andorra
Primera Divisió Catalana